Большой Сардык:

 Большой Сардык — деревня в Сюмсинском районе Удмуртии
 Большой Сардык — приток реки Кильмезь